Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1981./82. je osvojila momčad Cibone iz Zagreba.

1.A savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje 

 Izvori:  
 Košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991. 
 kosmagazin.com, Sezona 1981-82: Moka u Partizanu, trofej u Zagrebu 
 kosmagazin.com, Daba: Bauk plejofa stigao je u Jugoslaviju! 
 Od Starog Placa do vrha Europe

1.B liga 

 Izvori: 
 Od Starog Placa do vrha Europe

2. savezna liga

Zapad 

 Izvori: 
 Sinjska košarkaška bajka

Četvrti rang prvenstva

Peti i niži rangovi prvenstva

Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak 

Majstorica za prvaka: 

 Izvori:  
 KK Maksimir

Izvori 
  

1981-82